All the Right Moves steht für:

 All the Right Moves, Originaltitel von Der richtige Dreh, US-amerikanischer Film von Michael Chapman (1983)
 All the Right Moves (Lied), Song aus dem Album Waking Up von OneRepublic (2009)